Самбука Пизтоијезе () је насеље у Италији у округу Пистоја, региону Тоскана.

Према процени из 2011. у насељу је живело 1604 становника. Насеље се налази на надморској висини од 511 м.

Становништво 
Према резултатима пописа становништва 2011. у општини је живело 1.680 становника.

Партнерски градови 
  Amgala

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Пистоја
Википројект географија/Насеља у Италији